

Patronyme 

 Bernard-Claude Panet (1753-1833), coadjuteur (1801), puis archevêque de Québec (1825-1833)
 Bonaventure Panet (1765-1846), homme politique bas-canadien, député à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada de 1792 à 1800 et de 1809 à 1810.
 Charles Panet (1797-1877), avocat et homme politique canadien, député à l'Assemblée législative de la province du Canada de 1858 à 1861.
 Édouard Antill Panet (1852-1930), notaire et homme politique québécois
 Henri-Pascal Panet (1873-1942), homme politique québécois
 Jean-Antoine Panet (1751-1815), homme politique bas-canadien, député (1792-1815) et orateur (1792-1794, 1797-1815) de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada
 Léopold Panet (1820-1859), explorateur français
 Louis Panet (1794-1884), notaire et homme politique canadien,
 Louise-Amélie Panet (1789-1862), poétesse et peintre fille du juge Pierre-Louis Panet  
 Philippe Panet (1791-1855), juge et homme politique canadien, député de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada (1816-1824, 1830-1832)
 Pierre-Louis Panet (1761-1812), juge et homme politique bas-canadien, député à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada de 1792 à 1796 et de 1800 à 1804.

Toponyme 

 Panet, canton canadien de la région de la Chaudière-Appalaches.